Amanoa är ett släkte av emblikaväxter. Amanoa ingår i familjen emblikaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Emblikaväxter
Amanoa